Топоним:

 Учтепа — городской посёлок в Булакбашинском районе Андижанской области Узбекистана.
 Учтепа — городской посёлок, центр Джизакского района Джизакской области Узбекистана.